Budai József
 Budai József (?–1876) színész, színigazgató
 Budai József (1851–1939) pomológus, geológus
 Budai József (1928–2013) gyermekorvos, infektológus, egyetemi tanár

Buday József
 Buday József (1854–1906) egyetemi magántanár, újságíró, lapszerkesztő